

Caratteristiche tecniche
È un terzino sinistro.

Carriera
Acquistato dal  nel 2012 dopo alcune apparizioni in club amatori ucraini, ha debuttato in Prem"jer-liha il 21 novembre 2015 disputando l'incontro peso 4-0 contro lo . Rimasto svincolato nel luglio 2018, a luglio dello stesso anno si è accasato al .

Collegamenti esterni